Никола́й Алекса́ндрович Беля́ев:
 Беляев, Николай Иванович (1877—1920) — российский и советский металлург и металловед.
 Беляев, Николай Иванович (1897—1976) — советский военачальник, генерал-майор.
 Беляев, Николай Иванович (1909 — ?) — советский инженер, механик-технолог, лауреат государственных премий.